(1673) van Houten, planetoida z grupy pasa głównego asteroid okrążająca Słońce
osoby:
 Ingrid van Houten-Groeneveld (ur. 1921), holenderska astronom
 Carice (Anouk) van Houten (ur. 1976, Leiderdorp), holenderska aktorka
 Cornelis ("Kees") Johannes van Houten (ur. 1920, Haga – 2002), holenderski astronom
 Coenraad Johannes van Houten (ur. 1801, Amsterdam – 1887, Weesp)